Cusseta – città della Contea di Chambers, Alabama 
Cusseta – capoluogo della Contea di Chattahoochee, Georgia